

Persone
Cesare Lombroso (1835-1909), antropologo, criminologo e giurista italiano.
Paola Lombroso Carrara (1872-1954), scrittrice e antropologa italiana; figlia di Cesare.
Ugo Lombroso (1877-1952), fisiologo italiano; figlio di Cesare.
 Silvia Forti Lombroso – scrittrice ebrea-italiana, moglie di Ugo.
Gina Lombroso (1872-1944), medico e scrittrice italiana; figlia di Cesare.
Luca Lombroso  – meteorologo italiano

Altro 
 Lombroso  – gruppo musicale rock italiano
 Lombroso – album dei Lombroso del 2004